A gát többértelmű szavunk. Jelentései szerint megkülönböztetünk:
építőipari, sportbeli, biológiai és települési fogalmakat.

Gát (vízépítés)
Gát (sport)
Gát (biológia)
Gát település Horvátországban
Gát település Ukrajnában
Gát város Líbiában
Gát (bibliai város)
egyéb
Gát tartomány Líbiában